Мадле́н Дюпо́н (, ) — датская кёрлингистка.

В составе сборной Дании участница зимних Олимпийских игр , ,  (команда Дании заняла соответственно пятое, десятое и девятое места); серебряный () и бронзовый () призёр , чемпион (), серебряный и бронзовый призёр . Многократная .

Играет на позиции четвёртого, скип команды, где играет и её сестра Дениз Дюпон.

В 2010 Мадлен снялась топлес для календаря, чтобы привлечь внимание к кёрлингу. Спортсменка так высказалась о своих снимках: «Если мои фотографии в трусиках привлекут больше людей к просмотру кёрлинга по телевизору, то это хорошая идея».

Примечания

Ссылки 
 TeamDupont profile
 2010 Olympics profile
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Дании по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2022 года